Иван Торопов:
 Торопов, Иван Григорьевич (1928—2011) — советский коми писатель, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького.
 Торопов, Иван Иванович (1907—1977) — советский конструктор авиационного вооружения, лауреат Сталинской премии.